Резольюшен:

 Резольюшен — остров Канадского Арктического архипелага.
 Резольюшен — остров в Новой Зеландии.